Военный госпиталь () — американо-канадский телесериал, премьера которого состоялась 21 июня 2011 года на ABC в США, и на Global в Канаде.

Сюжет 
Действие сериала происходит в 2006 году в Кандагаре, Афганистан. В центре сюжета жизнь и деятельность врачей и медсестер из ISAF в частности из Канады, США, Великобритании, Австралии, Германии и других стран.

В ролях 
 Мишель Борт —  майор Ребекка Гордон, травматолог из Канады
 Элиас Котеас — канадский полковник Ксавье Маркс
 Терри Чен —  капитан Бобби Трэнг, врач
 Арнольд Пиннок — сотрудник по уходу за больными Уилл Роял
 Дебора Кара Ангер — австралийский армейский психиатр майор Грейс Педерсен
 Люк Мабли — британский нейрохирург Саймон Хилл
 Али Казми — капеллан Дэвид Недайял
 Эллен Вонг — майор Сьюзи Чао

Примечания

Ссылки 

Телесериалы США, запущенные в 2011 году
Драматические телесериалы Канады
Медицинские телесериалы США
Программы телеканала American Broadcasting Company
Телесериалы Sony Pictures Television
Телесериалы на английском языке